

Коробейниково — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Коробейниково — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край
 Коробейниково — село, Шипуновський район, Алтайський край